Con il termine turnover (inglese per rotazione, ricambio) si possono intendere vari significati.

Biologia 
 Turnover – in biologia, il ciclo di utilizzo di un determinato elemento chimico da parte delle varie componenti di un ecosistema

Cinema
Turnover - film statunitense del 2019 diretto da Linda Palmer

Economia 
Staff turnover o Labour turnover – ricambio del personale
Customer turnover (anche customer attrition, customer churn o customer defection) – perdita della clientela, in cui è importante l'analisi del Tasso di perdita della clientela
Assets turnover – indice di rotazione dell'attivo, tema inerente all'analisi di bilancio
Inventory turnover – rotazione delle scorte
Stock turnover – rotazione delle merci

Musica 
Turnover – gruppo musicale statunitense

Sport 
Turnover – negli sport di squadra, rotazione strategica degli atleti di una squadra al fine di evitare affaticamenti e squalifiche